Warning (album), šesti studijski album punk rock grupe Green Day, izdan 2000. 
 Warning (pjesma), singl s istoimenog albuma